Зоя Ивановна Толкачёва (1909—1983) — советский деятель здравоохранения, заслуженный врач РСФСР и Карело-Финской ССР. Организатор, заведующая детским отделением Петрозаводской городской больницы и главврач Петрозаводской городской детской больницы. Депутат Верховного Совета Карельской Автономной ССР (1938—1940), депутат Петрозаводского городского Совета, член Медицинского совета Петрозаводского Горздравотдела.

Биография 
Родилась в г. Ливны Орловской области в семье служащих.
 
В 1925 г. окончила среднюю школу Ливны.

В 1931 г. окончила 2-й Ленинградский медицинский институт.

С августа 1931 г.  — заведующая детской и женской консультацией в с. Кереть, Лоухского района.

С февраля 1932 г. — заведующая детской и женской консультацией в г. Кеми.

С 1934 г. также преподавала «Детские болезни» в Петрозаводской фельдшерско-акушерской школы.

С октября 1933 г. — главный врач пункта охраны материнства и младенчества г. Петрозаводска.

С началом Великой Отечественной войны организовывала эвакуацию детских учреждений из Петрозаводска в Вытегру.

В тяжелых условиях времён ВОВ эвакуировала возглавляемую ею детскую больницу с детьми Петрозаводска в г. Белозерск Вологодской области, сохранив всех доверенных её попечению детей, и организовав на месте настоящую лечебницу.

В 1941—1944 гг. — главный врач детской больницы и детской консультации г. Белозерска.

С октября 1944 г. по январь 1978 г. — главный врач детской больницы г. Петрозаводска.

В 1952 г. закончила вечерний институт марксизма-ленинизма.

Под её руководством Детская больница No 1 стала одним из лучших лечебных учреждений Петрозаводска, имела переходящее Красное знамя Горкома партии 8 раз, а в 1970 г. знамя было передано больнице на вечное хранение.

В 1978 году Комиссией при Совете Министров КАССР Зое Ивановне Толкачевой была установлена пенсия республиканского значения.

Документы о деятельности З. И. Толкачёвой хранятся в составе семейного фонда в Национальном архиве Республики Карелия.

Депутат Петрозаводского городского совета депутатов трудящихся с 1940 по 1962 гг.

Семья 
Жена министра здравоохранения Карело-Финской ССР, заслуженного врача РСФСР и КФССР Журавлёва Михаила Даниловича (1902—1975).

Награды 
 «Отличник здравоохранения» (1946)
 Почетная грамота Верховного Совета КФССР (1946)
 Медаль «За доблестный труд в Отечественной войне» (1946)
 Орден «Знак Почета» (1954)
 Заслуженный врач Карело-Финской ССР (1957)
 Заслуженный врач РСФСР (1959)
 Орден Ленина

Примечания

Литература 
 Зелинская, А. Всегда с людьми / А. Зелинская // Лен. правда. — 1969. — 14 февраля.
 Норейко, Т. Призвание / Т. Норейко // Лен. правда. — 1979. — 15 февраля.
 В грозные годы: сборник материалов о героических подвигах женщин Карелии в годы Великой Отечественной войны, 1941—1945 гг, сост. Бойкова А. Т., Кузьмина П. М., Тинькова Н. К.. Карельское книжное изд-во, — Петрозаводск, 1964.
 Прокконен, Павел Степанович, В дни войны: воспоминания. — Петрозаводск, Карелия, 1971.
 Советы депутатов трудящихся, Выпуски 7-12, Известия, 1960.
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — 384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии
Педиатры СССР
Заслуженные врачи Карело-Финской ССР
Депутаты Верховного Совета Карельской АССР
Депутаты Петрозаводского городского совета
Персональные пенсионеры республиканского значения
Члены КПСС
Похороненные в Петрозаводске